Przewoźnicy kolejowi w Polsce – przedsiębiorstwa, które posiadają licencję na przewozy kolejowe na terenie Polski.

Największymi przewoźnikami kolejowymi w Polsce są:
 przewozy towarowe – PKP Cargo
 przewozy osobowe – Polregio.

Licencje na przewozy kolejowe 
W Polsce ogólnodostępne przewozy pasażerskie o charakterze publicznym są wykonywane przez kilkunastu licencjonowanych przewoźników kolejowych.

Licencje na przewozy kolejowe wydawane są przez Departament Regulacji Transportu Kolejowego działający przy Urzędzie Transportu Kolejowego, na podstawie warunków określonych przez Ministerstwo Infrastruktury. Przedsiębiorstwo wnioskujące o wydanie licencji sprawdzane jest pod kątem między innymi: wiarygodności finansowej, kompetencji zawodowych pracowników, dysponowania dopuszczonym do ruchu taborem kolejowym i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Osobno wydawane są licencje na:
 przewóz osób
 przewozy towarowe
 udostępnienie pojazdów trakcyjnych.

Ze względu na demonopolizację rynku przewozów kolejowych w Polsce, każde przedsiębiorstwo ma prawo do równego dostępu do infrastruktury kolejowej. Do prowadzenia przewozów na terenie Polski uprawniają również licencje wydane przez właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przewoźnicy pasażerscy według liczby pasażerów

Przewoźnicy pasażerscy według wykonanej pracy przewozowej

Przewoźnicy towarowi według masy towarów 

W roku 2011 do najważniejszych barier w rozwoju przewozów towarowych koleją w Polsce należały wysokie stawki za dostęp do infrastruktury (w 2011 3,21 euro/pockm wobec 2,46 euro/pockm w RFN) oraz zły stan torów (w 2011 średnia prędkość przewozów towarowych w Polsce wynosiła nieco ponad 20 km/h, w Niemczech – 50 km/h).

Zobacz też 
 Kategorie pociągów w Polsce
 Lista przedsiębiorstw kolejowych

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Jacek Chiżyński: Atlas przewoźników kolejowych Polski 2011. .

Linki zewnętrzne